Sezon 1994 był 34. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna ASEC Mimosas.

Najpierw rywalizowano w fazie zasadniczej o zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej. Nie wiadomo ile drużyn uczestniczyło w tej rundzie, ani jakie były wyniki.

Grupa mistrzowska

Król strzelców
9 goli – Abdoulaye Traoré (ASEC Mimosas)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
1994 w Afryce